El Festival de les Arts es un festival de música alternativa, pop y rock que tiene lugar en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, en Valencia. Se celebra en el mes de junio durante dos días consecutivos. En su tercera edición tuvo como cabeza de cartel grupos, nacionales e internacionales, como The Vaccines, Lory Meyers, Hurts, Fangoria, etc. Además, complementariamente se realiza distintos eventos culturales tales como arte urbano, charlas de temas de interés y tiendas en apoyo al comercio nacional .

Historia del festival 
El 4 de junio de 2015 arranca la primera edición del Festival de les Arts con su Arts Pro, donde se dan a conocer grupos nacionales y además se dan charlas de temas relevantes y van ilustradores y artistas urbanos. Los otros dos días actuaron tanto grupos nacionales como internacionales como por ejemplo Supersubmarina o The Wombats. En esta primera edición 22 000 personas asistieron al festival.

La segunda edición del festival fue celebrada los días 10 y 11 de junio de 2016. En dicha edición, aparecieronn cabezas de cartel con mayor renombre internacional debido a la gran acogida que tuvo en su primer año. Destacaron los grupos internacionales The Drums o The Fratellis, y nacionales como Love of Lesbian e Izal. Esta edición del festival cerró con un total de 36 000 personas, aumentando notablemente la cifra de asistentes.

El 9 de junio de 2017 arrancó el tercer volumen de dicho festival que duró hasta la madrugada del día 11 de junio de dicho año. En esta edición destaca la prolongación del horario nocturno hasta las 3 de la mañana. Debido a esta modificación, en el cartel se incluyen por primera vez DJ's del género indie como ELYELLA Djs. Además, se ofrecen autobuses gratuitos para continuar la fiesta en discotecas alternativas de la ciudad. Este año se registró un total de 40 000 asistentes.

En su cuarta edición, celebrada los días 8 y 9 de junio de 2018, consiguieron vender más de 3000 entrdas en la primera hora de su venta. Este dato refleja el continuo crecimiento del festival y su importancia en el panorama musical español.

Debido a la pandemia la edición planteada para el año 2020 hubo de realizarse en noviembre de 2021, modificándose de manera excepcional la fecha del festival. En esta edición falleció una persona que fue hallada sin vida por los servicios médicos en la zona de los baños.

Localización 
El festival utiliza las instalaciones de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. La zona de conciertos está formada por tres escenarios diferentes, uno de ellos ubicado sobre el agua. En el centro del recinto se encuentra una zona cultural en la que se realizan demostraciones de diferentes variantes artísticas de la cultura underground como arte urbano o skaters. También dispone de una área infantil con monitores y estructuras para varios juegos educativos. Finalmente, hay una zona de hamacas para poder descansar a lo largo del día. La zona de acreditaciones se encuentra en el espacio L'Umbracle.

Impacto económico 
La importancia del festival ha ido aumentando al igual que el número de asistentes a lo largo de las ediciones. Les Arts se ha convertido en un festival puntero y referente para la comunidad alternativa debido a la unión de diferentes disciplinas, creando un fuerte impacto económico sobre la ciudad y los artistas que participan en los diferentes eventos.

Según cifras del propio festival, ha dejado un impacto económico en la ciudad de más de 15 millones de euros y generado más de 500 empleos directos e indirectos.

Además, la asistencia al festival se ha convertido en una excusa para que muchas turistas alargen su estancia durante todo el fin de semana debido al buen tiempo en las fechas en las que se celebra el festival y el ambiente cultural y arquitectónico en el que se celebra.

Cartel por ediciones 
A lo largo de las distintas ediciones, el listado de artistas ha ido aumentando sus popularidad conforme al aumento de asistencia y popularidad, llegando a convertirse en un gran escaparate para los grupos.

Primera edición (2015) 

 Anni B Sweet
 Band of Skulls
 Betunizer
 Bigott
 Carlos Sadness
 Chole’s Clue
 Delacruz
 Delorean
 Dorian
 Everything Everything
 Full
 Is Tropical

 Izal
 Jero Romero
 Joan Miquel Oliver
 Jupiter Lion
 La Bien Querida
 La Habitación Roja
 León Benavente
 Lori Meyers
 Lyann
 Mishima
 Mourn
 Nueva Vulcano

 Núria Graham
 Paus
 Polonio
 Rainwood
 Second
 Supersubmarina
 The Sounds
 The Wave Pictures
 The Wombats
 Thee Vertigos
 Toundra
 Triángulo de Amor Bizarro

Segunda edición (2016) 

 Ángel Stanich
 Arizona Baby
 Ayoho
 Badlands
 Baywaves
 Bearoid
 Belize
 Belöp
 Belako
 Carlos Sadness
 Copo
 Disco Las Palmeras!
 Dulce Pájara de Juventud

 Fizzy Soup
 Full
 Geografies
 Holy Paul
 Hurts
 Juventud Juché
 King Cayman
 Koel
 L.A.
 Love of Lesbian
 Manel
 Miss Caffeina
 Neuman

 Perro
 Sánchez i Grup d’Autoajuda
 Senior i el Cor Brutal
 Slow Magic
 Siberian Wolves
 Tardor
 The Dandy Warhols
 The Drums
 The Fratellis
 The Strypes
 We Are Scientists
 Zahara

Tercera edición (2017) 

 Apartamentos Acapulco
 Arthur Caravan
 Digitalism
 Fangoria
 Fuel Fandango
 Gener
 Iván Ferreiro
 Jake Bugg
 Kakkmaddafakka
 La Casa Azul

 La Habitación Roja
 León Benavente
 Lígula
 LostTapes
 Luis Brea y el Miedo
 Maga
 Meridian Response
 Miss Caffeina
 Naranja
 Nudozurdo

 Polock
 Rural Zombies
 Sensible Soccers
 Sidonie
 Soledad Vélez
 The New Raemon & McEnroe
 The Vaccines
 Varry Brava
 WAS

Cuarta edición (2018) 

 Alien Tango
 Amatria
 Ángel Stanich
 Bearoid
 Bely Basarte
 Berklee
 Carlos Sadness
 Coque Malla
 Crystal Fighters
 Dorian

 El Columpio Asesino
 Elefantes
 Full
 Joe Pask
 Kuve
 L'Emperador
 L'Home Brut
 La Habitación Roja
 La M.O.D.A.
 Lori Meyers

 Lost River Bastards
 Mando Diao
 Morgan
 Nancys Rubias
 Navvier
 Rayden
 Rufus T. Firefly
 Sidecars
 Tórtel
 Viva Suecia

Referencias

Enlaces externos 
 
 Sitio web oficial.
 Festival de Les Arts, vol.3: ¿el Calatrava de los festivales indie? Valencia Plaza.

Festivales de música de la Comunidad Valenciana